Понятието се използва в редица области:
 Буфер – група разтвори с определени качества;
 Буфер – памет за междинно съхранение на данни в компютър;
 Буферен усилвател – електронен усилвател;
 Буфер – метални накрайници на вагон;
 Буфер – приспособление в края на железопътни релси;
 Буфер – област от паметта, използвана за временно съхраняване на входно-изходни данни
 Буферна зона – територия, която разделя две или повече страни, най-често враждуващи.
 Буфер е и название на привърженик на футболен отбор с името „Локомотив“, като например Локомотив София или Локомотив Пловдив, използвано от привърженици на други футболни клубове.
 Буфер е и диалектна форма на думата „субуфер“, от английски „subwoofer“ – нискочестотен говорител.